Horst zu Cappeln  ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Ludwig von der Horst zu Cappeln (1727–1799), Domherr in Münster
 Mauritz Karl von der Horst zu Cappeln (1716–1794), Domherr in Münster und Paderborn